

Patronyme 

 Alexandre Bourgoin (1776-1819), maitre écrivain français ;
 Anaïs Bourgoin (née en 1996), athlète française ;
 Auguste Bourgoin (1799-1869), homme politique français ;
 Clarence Bourgoin (né en 1946), peintre canadien ;
 Edmé Bourgoin (1836-1896), homme politique français, membre de l'Académie de médecine ;
 Frédéric Bourgoin (né v. 1964), judoka français ;
 Gérard Bourgoin (né en 1939), homme d'affaires, dirigeant sportif et homme politique français ;
 Jacques Bourgoin (né en 1952) homme politique français ;
 Jean Bourgoin (1913-1991) directeur de la photographie français ;
 Jean Bourgoin (1897-1977), militaire et ingénieur français ;
 Leslie Bourgoin (née en 1985), chanteuse française ;
 Louis Céleste Bourgoin (1893-?), général français ;
 Louise Bourgoin (née en 1981), comédienne française ;
 Marie-Thérèse Bourgoin (1781-1833), actrice française, sociétaire de la Comédie-Française ;
 Nicolas Bourgoin (1568-1625), évêque;
 Nicolas Bourgoin, sociologue ;
 Pierre Bourgoin (1912-1966), Français libre ;
 Pierre-Louis Bourgoin (1907-1970), colonel parachutiste français libre et homme politique français ;
 Stéphane Bourgoin (né en 1953), écrivain, journaliste, cinéphile et libraire français ;

Toponyme 

 Bourgoin, ancienne commune de l'Isère, aujourd’hui intégrée à Bourgoin-Jallieu, commune de l'Isère,
 Canton de Bourgoin-Jallieu-Sud, division administrative française située dans le département de l'Isère ;
 Canton de Bourgoin-Jallieu-Nord, division administrative française située dans le département de l'Isère ;
 Aire urbaine de Bourgoin-Jallieu, aire urbaine française centrée sur la ville de Bourgoin-Jallieu ;
 Place du Colonel-Bourgoin, place du  de Paris.

Liens externes 
 
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France